Małachowski-Palais steht für Schlösser in Polen
 Małachowski-Palais (Warschau) 
 Małachowski-Palais (Nałęczow) 
 Małachowski-Palais (Krakau)